GTO:
 GTO () — «Автомобиль допущенный до гонок», то есть авто, подходящее по техническим характеристикам для участия в гонках класса GT.
 Grand Touring Over (англ.) — класс спортивных автомобильных гонок в США и Канаде.
 GTO (gate turn-off) — запираемый тиристор.
 «Great Teacher Onizuka» («Крутой учитель Онидзука») — манга и аниме-сериал из 43 эпизодов.
 GTO: Great Teacher Onizuka — экранизация манги в виде 12-и серийной дорамы, телеспецвыпуска, а также полнометражного кинофильма с Такаси Соримати в главной роли.

См. также 
 ГТО (значения)